Modus (aus lateinisch , „Maß“, „Einheit“, „Regel“, „Vorschrift“, „Art“, „Weise“, „Melodie“, „Ton“; Mehrzahl: Modi) steht für:

 Modus (Statistik), der häufigste Wert in einer Stichprobe
 Modus (Stochastik), Lagezahl einer Wahrscheinlichkeitsverteilung
 Modus, in der Rechtswissenschaft eine Gesetzliche Erwerbungsart
 Turnierform, die Durchführungsweise eines sportlichen Wettbewerbs
 Modus Operandi, Beschreibung von Verhaltensweisen, Stil, Muster oder Charakteristika in der Kriminalistik 
 Modus-Wagen, Reisezugwagen der Deutschen Bahn
 Renault Modus, ein Automodell
 Spielmodus (Computerspiel), eine Spielvariante in Computerspielen
 Modus Developments Company, einen ehemaligen britischen Rennwagenhersteller

Musik:
 Modus, tonales Ordnungssystem in der Musik, siehe zum Beispiel Kirchentonart, Maqam oder Dastgah
 Modus, Schemata der europäischen Musik des 12. und 13. Jahrhunderts als Basis einer modalrhythmischen Komposition, siehe Modalnotation
 Modale Tonleitern, die z. B. im modalen Jazz verwendet werden.
 Modi mit begrenzten Transpositionsmöglichkeiten in der Musik Olivier Messiaens

Sprache:
 Modus (Grammatik), einen grammatikalischen Konjugationsparameter des Verbs
 Modus, einen von Gérard Genette eingeführten Begriff, siehe Erzähltheorie#Modus,  

Logik:
 in der formalen Logik der Name bestimmter Schlussregeln, siehe Syllogismus

Die Abkürzung MODUS steht für:
 MODell Unternehmen Schule, schulische Modellversuche in Bayern, siehe MODUS21 und MODUS F

Siehe auch:

 Modal
 Mode (Begriffsklärung)
 Modi
 Modulus
 Betriebsart

MODUS